

Antropologia 
 Yadav – comunità agricole-guerriere-pastorali o caste indiane ritenute discendenti dal re mitico Yadu

Persone 
 Abhishek Yadav – ex calciatore indiano
 Mahendra Yadav – politico indiano
 Ram Baran Yadav – politico e medico nepalese
 Ram Singh Yadav – ex maratoneta indiano
 Vikas Krishan Yadav – pugile indiano